Rolduc peut désigner :
Rode-le-Duc, une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne);
l'abbaye de Rolduc, une abbaye néerlandaise, à Kerkrade à la frontière de l’Allemagne et de la ville susmentionné.
la Seigneurie de Rolduc ou Seigneurie de Rode-le-Duc qui unissait les deux villes susmentionnées.